Tanzania
 Mkula – circoscrizione del distretto di Busega
 Mkula – circoscrizione del distretto di Kilombero